Il doppio del torneo di tennis Forest Hills Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jason Marshall e Bruno Soares che hanno battuto in finale Michael Berrer e Wang Yeu-tzuoo 7-65, 6-3.

Teste di serie 

 Ashley Fisher /  Tripp Phillips (semifinali)
 Diego Ayala /  Scott Humphries (primo turno)

 Mariano Delfino /  Juan-Pablo Guzman (quarti di finale)
 Jason Marshall /  Bruno Soares (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Forest Hills Challenger 2004